

Населені пункти та їхні частини
 Сухий Ляс — гміна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Сухи-Ляс — село в гміні Міхаловіце Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Сухи-Ляс — село в гміні Сухий Ляс Познанського повіту Великопольського воєводства
 Сухи-Ляс — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Сухи-Ляс — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Сухи-Ляс — частина села Вйожиська в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Сухи-Ляс — лісова осада в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки